Флаг Благовещенского района (Амурская область)
 Флаг Благовещенского района (Башкортостан)